Diphoda es un supergrupo eucariota que agrupa a su vez grandes grupos como los corticados (Diaphoretickes) y la mayoría de protozoos excavados (Excavata). Se ha postulado que dentro de la filogenia eucariota, habría habido una profunda dicotomía en dos grandes grupos: Diphoda y Opimoda, de acuerdo con estudios basados en proteínas mitocondriales que relacionaron a Discoba con los corticados.

La filogenia profunda eucariota no está actualmente consensuada, sin embargo, algunos estudios independientes recientes basados en proteínas de origen bacteriano (Derelle et al. 2015), en el genoma (Cavalier-Smith et al. 2015) y otros estudios filogenómicos (Burki et al. 2015-16), parecen confirmarlo. Sumando el pequeño grupo Hemimastigophora, los estudios mencionados postulan la siguiente filogenia:

Recientes análisis proteicos (2018) incluyen además a Metamonada en posición basal, aunque no hay consenso al respecto.

Referencias 

Eukaryota